Der Begriff Mausspinne dient als Bezeichnung für folgende Taxa innerhalb der Ordnung der Webspinnen (Araneae):

In der Unterordnung der Echten Webspinnen (Araneomorphae):
 Die Gattung der Mausspinnen (Scotophaeus) innerhalb der Familie der Plattbauchspinnen (Gnaphosidae).
 Die Kleine Mausspinne (S. blackwalli), Art innerhalb dieser Gattung.

In der Unterordnung der Vogelspinnenartigen (Mygalomorphae):
 Die Kleine Rotkopf-Mausspinne (Missulena occatoria), Art innerhalb der Familie der Actinopodidae.